Сулина — топоним:

 Сулина — муниципалитет в Бразилии.
 Сулина — портовый город в Румынии.

См. также 
 Сулин
 Сулины